Alte Meierei steht für:

 Alte Meierei (Herzbroich), Nordrhein-Westfalen
 Alte Meierei (Barsbek bei Kiel), Schleswig-Holstein
 Alte Meierei (Hannover), Niedersachsen, siehe Alte Herrenhäuser Straße 7
 Mejeriet (Högsby), Småland, Schweden, eine ehemalige Meierei von 1898.